Мутарика () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мутарика, Бингу ва (1934—2012) — президент Малави с 24 мая 2004 года по 5 апреля 2012 года.
 Мутарика, Питер (род. 1940) — малавийский государственный деятель, президент Малави.